WBAL est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 , station de télévision du réseau NBC basée à Baltimore, dans le Maryland ;
 , station de radio (1090 AM) basée à Baltimore, dans le Maryland.
 WBAL-FM, ancien indicatif de la station de radio musicale  (97,9 FM) basée à Baltimore.